Mons - település Franciaországban, Charente megyében
Mons - település Franciaországban, Charente-Maritime megyében
Mons - település Franciaországban, Gard megyében
Mons - település Franciaországban, Haute-Garonne megyében
Mons - település Franciaországban, Hérault megyében
Mons - település Franciaországban, Puy-de-Dôme megyében
Mons - település Franciaországban, Var megyében
Mons - város Belgiumban
Mons - járás Belgiumban, Hainaut tartományban